

Architettura
 Palazzo Galeota – edificio storico di Taranto

Navigazione
 Galeota – nave storica

Persone
 Francesco Galeota – poeta italiano
 Gualtiero Galeota – filantropo italiano
 Jacopo Capece Galeota – condottiero italiano
 Michael Galeota – attore statunitense
 Onofrio Galeota – patriota italiano